Körte är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Körte (1866–1946), tysk klassisk filolog
 Gustav Körte (1852–1917), tysk arkeolog
 Werner Körte (kirurg) (1853–1937), tysk kirurg
 Werner Körte (1905–1945), tysk konsthistoriker
 Werner Körte (1906–1982), tysk musikhistoriker
 Wilhelm Körte (1776–1846), tysk litteraturhistoriker

Tyska efternamn